

Géographie 
Marília est une municipalité de l'État de São Paulo.
La microrégion de Marília est l'une des deux microrégions qui subdivisent la mésorégion de Marília de l'État de São Paulo au Brésil.
 La mésorégion de Marília est l'une des 15 mésorégions de l'État de São Paulo. Elle regroupe 20 municipalités groupées en 2 microrégions.
L’aéroport de Marília aussi appelé aéroport d'État Frank Miloye Milenkowichi–Marília (code AITA : MII • code OACI : SBML) est l'aéroport desservant la ville de Marília au Brésil.

Biologie 
Marilia F. Müller, 1878 est un genre d’insectes.

Paléontologie 
 La  est une formation géologique localisée à Goiás, dans les États de Minas Gerais et de São Paulo, au sud-est du Brésil.

Sports 
Le Marília Atlético Clube est un club brésilien de football basé à Marília dans l'État de São Paulo. 
Le , connu sous le nom de Marília, est un club brésilien localisé à Imperatriz dans l’État de Maranhão.

Prénom 
Marília Pêra (1943-2015), est une actrice brésilienne.
Miá Mello, née Marília Melo (1981-), est une actrice brésilienne.
Marilia Andrés Casares (1974-) est une chanteuse espagnole, auteur-compositeur-interprète.